Михаил Михайлович Сорокин
 Сорокин, Михаил Михайлович (род. 1946) — член Совета Федерации РФ.
 Сорокин, Михаил Михайлович (1925—1997) — Герой Советского Союза.